Johannes Hjelmslev – matematico
 Louis Trolle Hjelmslev – linguista